Ol'ga Govorcova era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Il singolare del torneo di tennis Dow Corning Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lauren Davis che ha battuto in finale Ajla Tomljanović 6–3, 2–6, 7–62.

Teste di serie 

  Lauren Davis (campionessa)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
  Melinda Czink (secondo turno)

 Tatjana Maria (secondo turno)
 Ol'ga Pučkova (secondo turno)
 Mirjana Lučić-Baroni (quarti di finale)
 Mónica Puig (semifinale)

Qualificate 

  Chieh-Yu Hsu (primo turno)
  Alexandra Stevenson (primo turno)

 Sachia Vickery (secondo turno)
 Alexandra Mueller (primo turno)

Lucky loser 

  Victoria Duval (secondo turno)

 Maria Fernanda Alves (primo turno)

Wildcard 

  Anne-Liz Jeukeng (primo turno)  

 Asia Muhammad (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dow Corning Tennis Classic 2013